Filó de Tars (diaca), diaca grec
 Filó de Tars (metge), metge grec